Butter (1994), een korte televisiefilm van Alan Cumming
 Butter (1998), een Amerikaanse actiefilm
 Butter (2011), een Amerikaanse komedie van Jim Field Smith
 Butter (2020), een Amerikaanse film van Paul A. Kaufman
 Butter (BTS), een single van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS

Zie ook
 Boter (doorverwijspagina)